

Wetenschap en techniek 
 Model (wetenschap), een schematische voorstelling van de werkelijkheid
 Model (economie), een beschrijving in vergelijkingen van economische samenhangen
 Schaalmodel, replica op een vaak kleinere, soms grotere schaal
 Wiskundig model, een toepassing van wiskundige elementen
 Model (logica), wiskundige structuur die vorm geeft aan een stel axioma's
 Model (subtype), typologische onderverdeling, inzonderheid van de producten van een merk (Fords model Fiesta)
 Model (vorm), zoals groot, klein, rond model
 Modelleren van 3D-computergraphics, een model in computerdesign

Kunst en media 
 Voorbeeld, bijvoorbeeld in tekenen naar klassiek model
 Model (persoon), een persoon die zich laat afbeelden of weergeven voor andermans doeleinden, vaak gebruikt voor demonstratie van kleding en publicitaire media
 Fotomodel
 Supermodel
 Naaktmodel, een persoon die ongekleed poseert, bijvoorbeeld voor beeldhouwers, tekenaars of fotografen
 Schildersmodel, een persoon, die gekleed of ongekleed poseert voor kunstenaars
 Das Model, een nummer van de Duitse synthpopband Kraftwerk, in het Engels bekend als "The Model"

Recht en organisatie 
 Juridische of andere tekst waarin variabele onderdelen nog ingevuld moeten worden (sjabloon), bedoeld als voorgeschreven of aanbevolen vorm, bijvoorbeeld een modelcontract / modelovereenkomst, of een modelverordening voor lagere overheden.

Geografie 
 Model (Mazovië), een plaats in Polen

Personen 
 Lisette Model, een Oostenrijks-Amerikaans fotografe 
 Walter Model, een Duitse veldmaarschalk uit de Tweede Wereldoorlog

Modelvorming